Mistrzostwa odbyły się w fińskim mieście Vaajakoski, 30 maja 1998 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa nordyckie w zapasach
1998 w zapasach
Zapasy w Finlandii
1998 w Finlandii
1998 w Europie